Nikos Anastasiadis ist der Name folgender Personen:

* Nikos Anastasiadis (Politiker) (* 1946), zyprischer Politiker (DISY), Präsident seit 2013
 Nikos Anastasiadis (Sportler) (* 1966), griechischer Skilangläufer und Biathlet

Siehe auch:
 Kabinett Nikos Anastasiadis